„Пленникът от Трикери“ може да се отнася за:

 „Пленникът от Трикери“, пиеса от Константин Мутафов, 1917 г.
 „Пленникът от Трикери“, филм, реж. Михаил Славов, 1929 г.
 „Пленникът от Трикери“, телевизионен театър, реж. Недялко Делчев, БНТ, 1993. Телевизионна адаптация.

Бележки